

Ортатобе — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Ортатобе — село, Сариагаський район, Туркестанська область